A Banda Tropicalista do Duprat é um álbum de estúdio do maestro e arranjador Rogério Duprat lançado pelo selo Philips Records em 1968.

Duprat, em meio ao furor do movimento tropicalista também mostrou em seu próprio disco que sabia conceber arranjos modernos, algo que pudesse relacionar à psicodelia e ao que já estava fazendo com seus pupilos da Tropicália e após as gravações do álbum-manifesto, ele pôde trabalhar mais à vontade com o seu trabalho com a Banda Tropicalista, que eram nada menos que músicos de orquestras e alguns colaboradores musicais, como o produtor Manoel Barenbein e os próprios Os Mutantes (banda), que foram os convidados especiais do disco e a dupla Clélia Simone e Kier, descobertos por Duprat, que tiveram um ótimo papel para darem vozes às músicas que fazem parte desse material, que hoje é considerado como raridade da música brasileira, por ter tido apenas não se sabe quantas centenas de cópias e essas e muitos tentam comprar o disco, que custa muito caro.
Em 1968, durante as gravações, o maestro discutia com os executivos da Philips, devido a algumas imposições que o fizeram para gravar o seu disco, chutou o balde e topou gravar os sucessos que estes sugeriram, dentre esses, sucessos que estouravam no mundo, como os Cowsills ("The Rain, The Park & The Other Things), Johnny Rivers ("Summer Rain"), Bobby Goldsboro ("Honey"), mas do seu modo. Essas imposições devem ter sido o motivo para que a gravadora prensasse apenas algumas centenas de cópias, mas estima-se de que há 200 mil cópias até no mundo todo, somente em vinil. O álbum foi relançado em CD no ano de 2006 pela Universal Music e seguido das reedições da discografia dos Mutantes em CD, porém se esgotou rapidamente as vendas do CD com o passar dos tempos.

Faixas
 Judy in Disguise (Weisel/Andrew Bernard/John Fred)
 Honey (Bobby Russell)/Summer Rain (Jim Hendricks)
 Canção Para Inglês Ver (Larmantine Babo)/Chiquita Bacana (João de Barro/Alberto Ribeiro) - participação de Os Mutantes
 Flying (John Lennon/Paul McCartney/George Harrison/Ringo Starr)
 The Rain, The Park & The Other Things (Artie Kornfield/Steve Duboff) - participação de Os Mutantes
 Canto Chorado (Billy Blanco)/Bom Tempo (Chico Buarque)/Lapinha (Paulo César Pinheiro/Baden Powell)
 Chega de Saudade (Antonio Carlos Jobim/Vinícius de Moraes)
 Baby (Caetano Veloso)
 Cinderela Rockefella (Nancy Ames/Mason Williams)  - participação de Os Mutantes e Clélia Maria & Kier
 Ele Falava Nisso Todo Dia (Gilberto Gil)/Bat-Macumba (Gilberto Gil/Caetano Veloso)/Frevo Rasgado (Gilberto Gil/Bruno Ferreira)
 Lady Madonna (John Lennon/Paul McCartney) - participação de Os Mutantes e Clélia Maria & Kier
 Quem Será? (Evaldo Gouveia/Jair Amorim)

Álbuns de 1968
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns da Philips Records